Bleekkopnegervink
 Bruinborstnegervink
 Grijskopnegervink
 Witborstnegervink